El Mirador ist der Name mehrerer

Orte
 El Mirador, größte Maya-Metropole aus der Präklassik in Guatemala
 El Mirador (Baja California), Ort in Mexiko
 El Mirador (Hidalgo), Ort in Mexiko
 El Mirador (Tlaquepaque), Ort in Mexiko (Bundesstaat Jalisco)
 El Mirador (Yahualica de González Gallo), Ort in Mexiko (Bundesstaat Jalisco)
 El Mirador (Morelos), Ort in Mexiko
 El Mirador (Ixtacamaxtitlán), Ort in Mexiko (Bundesstaat Puebla)
 El Mirador (Tlatlauquitepec), Ort in Mexiko (Bundesstaat Puebla)
 El Mirador (Chicontepec), Ort in Mexiko (Bundesstaat Veracruz)
 El Mirador (Mariano Escobedo), Ort in Mexiko (Bundesstaat Veracruz)
 El Mirador (Kalifornien), im Tulare County
 El Mirador (Puerto Rico), in San Juan 

Sonstiges
 Hotel El Mirador, in Acapulco